25 francs, ou vingt-cinq francs fait référence à plusieurs pièces de monnaie ou billets de banque d'une valeur de  :

Numismatique

Pièces de monnaie 
 Franc suisse, en or:
 25 francs (1955, 1958 et 1959)

 Franc CFA
 25 francs CFA

 Franc belge :
 25 francs - Léopold

Billets de banque 
 Franc français:
 25 francs bleu (1870)

Littérature
 Les 25 francs de la supérieure, nouvelle de Guy de Maupassant.

Notes et références